Майя Клепич (; 23 мая 1988, Сараево, СФРЮ) — боснийская горнолыжница, участница Олимпийских игр 2010 года.

Биография 
Участница клуба Яхорина. На Олимпийских играх и в Ванкувере выступала в слаломе и гигантском слаломе.

Примечания 

Горнолыжники Боснии и Герцеговины
Горнолыжники на зимних Олимпийских играх 2010 года